Amos/Magny Airport (franska: Aéroport d'Amos/Magny) är en flygplats i Kanada.   Den ligger i regionen Abitibi-Témiscamingue och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ottawa. Amos/Magny Airport ligger  meter över havet. Den ligger vid sjöarna  Lac Beauchamp och Lac Dudemaine.

Kringliggande terräng är platt och den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Amos/Magny Airport. Närmaste större samhälle är Amos,  km österut.

Runt Amos/Magny Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer och i omgivningarna runt flygplatsen växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Québec